Signalübertragung kann stehen für
allgemein Informations- oder Datenübertragung
die biologische Signalübermittlung
oder auch die elektrische
Symmetrische Signalübertragung
Asymmetrische Signalübertragung